

Toponyme 
 Lastra a Signa est une commune italienne

Patronyme 

 Héctor Lastra est un écrivain argentin
 Cecilio Lastra est un boxeur espagnol
 Luis de la Lastra y Cuesta est un cardinal espagnol
 Pilar Lastra est une présentatrice de télévision américaine
 Jonathan Lastra est un coureur cycliste espagnol